Oberreichenbach (Middel-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Oberreichenbach (Schwarzwald), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg